Martinus Bouman (1858-1901), Nederlands componist
Martinus Bouman (1899-1943), Nederlands verzetsstrijder, zoon van bovenstaande